ZSH steht für:
 Zivilschutz-Hubschrauber

zsh steht für:
 Z shell, Software
 Zentrum für Sozialforschung Halle

Abkürzung